Salomon I. ist der Name folgender Personen:

 Salomon I. (Agde), Bischof von Agde 
 Salomon I. (Léon), Bischof von Léon 
 Salomon I. († 1294), Kaiser von Äthiopien, siehe Yagbe’u Seyon